Monte-Carlo Masters 2016 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Monte-Carlo Country Club i Roquebrune-Cap-Martin, Frankrig i perioden 9. - 17. april 2016. Det var den 110. udgave af Monte-Carlo Masters og sæsonens tredje turnering i kategorien ATP World Tour Masters 1000 på mændenes ATP World Tour 2016.

Herresingleturneringen blev vundet af Rafael Nadal, der vandt ATP-titlen i Monte Carlo for niende gang i alt. Han havde tidligere vundet titlen otte år i træk i perioden 2005-12. Sejren var på flere måder historisk, idet spanieren i den forbindelse satte flere rekorder:
 Sejren var Rafael Nadals 28. ATP World Tour Masters 1000-titel i karrieren, og han tangerede dermed Novak Djokovic' rekord for flest vundne Masters 1000-titler i karrieren, som serberen tidligere på året havde overtaget fra netop Nadal ved at vinde Masters 1000-turneringerne i Indian Wells og Miami.
 Han blev den første spiller, der havde vundet Monte-Carlo Masters ni gange.
 Han blev den første spiller, der havde vundet to forskellige professionelle turneringer ni gange.
Sejren var endvidere Nadals første triumf på ATP World Tour, siden finalesejren ved German Open 2015 i august 2015. Og han vandt hermed den 68. titel på ATP World Tour-niveau i sin 100. finale.

I finalen vandt Rafael Nadal med 7–5, 5–7, 6–0 over Gaël Monfils, som var i sin tredje ATP World Tour Masters 1000-finale i karrieren, og som tabte i finalen for tredje gang.

I herredoublerækken gik sejren til franskmændene Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut, som besejrede Jamie Murray og Bruno Soares i finalen med 4−6, 6−0, [10−6], og som dermed vandt den tredje ATP World Tour Masters 1000-titel i træk, idet det franske par tidligere på sæsonen havde vundet både BNP Paribas Open og Miami Open. Det var deres femte titel i alt som par.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Monte-Carlo Masters 2016 androg € 3.748.925 ekskl. per diem.

Resultater

Herresingle 

I hovedturneringen deltog 56 spillere. Feltet bestod af 45 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres verdensranglisteplacering, fire spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste syv spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen. Efterfølgende meldte David Ferrer afbud, hvilket gav plads i hovedturneringen til Marcel Granollers som lucky loser.

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 24 par, hvoraf de 22 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de sidste to par havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Monte-Carlo Masters   
 Pro Tennis Live - 2016 Monte-Carlo Rolex Masters - Main draw singles 
 Pro Tennis Live - 2016 Monte-Carlo Rolex Masters - Main draw doubles

Noter 

2016
ATP World Tour 2016